Zamek Królewski w Warszawie
 Zamek Ostrogskich w Warszawie
 Zamek Ujazdowski w Warszawie